Nav eller NAV kan syfta på:

 Nav (teknik) – centrumpartiet hos ett hjul 
 Cykelnav – den centrala delen av cykelhjulen
 Flygnav – en flygplats där många passagerare byter flygplan
 Nav – mittskeppet i en kyrka, se Skepp (arkitektur)

Akronymer
 NAV (myndighet) – norsk myndighet, där arbetsförmedlingen, försäkringskassan och kommunens socialtjänst samlokaliserats
 NAV-Industrihistoria och arbetslivsmuseer i Väst – nätverk för arbetslivsmuseer i Västra Götalandsregionen